See You Again (Miley Cyrus), een nummer van de Amerikaanse zangeres Miley Cyrus
 See You Again (Wiz Khalifa), een nummer van de Amerikaanse rapper Wiz Khalifa samen met de Amerikaanse zanger Charlie Puth
 See You Again (Carrie Underwood), een nummer van de Amerikaanse zangeres Carrie Underwood